Зонкарское водохранилище — водохранилище в Цхинвальском районе Южной Осетии. Построено во времена СССР на реке Малая Лиахва. На советских картах обозначалось как Лиахвское водохранилище. По состоянию на апрель 2013 года полностью спущено.

Полный объём водохранилища — 40,3 млн м³, полезный — 39 млн м³. Высота плотины составляет 78 метров.

Используется для орошения, а также в качестве источника питьевой воды для города Гори и других близлежащих населённых пунктов. Изучается возможность возведения в этом районе гидроэлектростанции.

В мае-июне 2009 года на водохранилище было предотвращена чрезвычайная ситуация, последствием которой могло стать затопление множества сёл.

Имеет шахту для полного сброса воды.

Зонкарское водохранилище препятствует миграции форели к истокам Малой Лиахвы (в Лиахвский заповедник), что вызывает нарекания экологов.

Примечания

Топографические карты

Ссылки 
 «Красоты Зонкарского водохранилища» — (Фотографии) — ОСинформ (23.06.2009).
 Фотография пользователя panoramio.

Бассейн Большой Лиахвы
Водохранилища Грузии
Водохранилища Южной Осетии